Чарльз Стю́арт (; 22 октября 1660, Лондон, Англия — 5 мая 1661, там же) — англо-шотландский принц из дома Стюартов, первый сын короля Якова II от его брака с Анной Хайд, получивший титул герцога Кембриджского. Родился и умер в правление своего дяди Карла II.

Биография 
Чарльз был первым ребёнком Джеймса Стюарта, герцога Йоркского (будущего короля Якова II), от его первой жены Анны Хайд. Он был зачат за семь месяцев до того, как его родители обвенчались, и мог оказаться незаконнорождённым, если бы брат Джеймса, король Англии Карл II, прислушался к мнению матери и своих советников и запретил герцогу Йоркскому этот брак. Аргументом в пользу запрета было низкое происхождение Анны Хайд. Однако монарх разрешил брату жениться на беременной любовнице, и венчание произошло 3 сентября 1660 года. Через полтора месяца, 22 октября, у супругов родился сын. Сразу после появления на свет мальчик получил титул герцога Кембриджского. 1 января 1661 года Чарльза крестили, но уже 5 мая он умер от оспы. Принца похоронили в Вестминстерском аббатстве.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Стюарты